Dynastia Ming – dynastia panująca w Chinach w latach 1368-1644
 Ming – imię (w chińskiej tradycji wymieniane po nazwisku)
 Ming – małż którego wiek szacowany jest na 507 lat, najstarsze znane zwierzę